Чирков, Борис:
 Чирков, Борис Николаевич (1906—1978) — подполковник органов государственной безопасности, Герой Социалистического Труда (в 1959 году лишён звания).
 Чирков, Борис Петрович (1901—1982) — советский актёр театра и кино, педагог.